Шильников — фамилия. Известные носители:
 Шильников, Василий Иванович — полярник, ледовый разведчик.
 Шильников, Владимир Васильевич (род. 1939) — председатель Палаты республики Законодательного собрания Республики Карелия (2000—2002).
 Шильников, Иван Фёдорович (1877—1934) — генерал-майор.
Шильников, Кузьма Афиногенович (1901—1989) — советский учёный-горняк, ректор Новочеркасского политехнического института в 1939−1949 годах.
 Шильников, Леонид Павлович (1934—2011) — советский и российский математик.
 Шильников, Михаил Михайлович (1924—2009) — Герой Советского Союза.
Шильников, Николай Иванович (1891—1959) — советский скульптор.